Cladistics (tijdschrift), tweemaandelijks peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift over evolutie en systematiek
Cladistiek, analysemethode die gebruikt wordt in de systematiek van de biologie om de evolutionaire relaties tussen organismen proberen te bepalen